Lupa Capitolina, beeldengroep uit de Romeinse tijd
 Trias Capitolina, goden in de Romeinse tijd
 Aelia Capitolina, stad in de oudheid

 Cenarchis capitolina, vlinder

 K.A.V. Capitolina Rome, studentenvereniging